John Daunt est un nom pouvant désigner:

 (1832-1886), officier britannique
 (1865-1952), fils du précédent, joueur de golf britannique

Voir aussi

 (mort en 1391), homme politique anglais

Daunt, John